Damernas tempolopp i landsvägscykling vid olympiska sommarspelen 2004 ägde rum i 18 augusti 2004.

Medaljörer

Resultat

Referenser

Externa länkar
Officiell hemsida för Aten-OS

Cykling vid olympiska sommarspelen 2004